El término "Edad Oscura", puede aludir a:

En la Historia 

 Edad Oscura de la Antigua Grecia, época comprendida entre la caída de la civilización micénica y el inicio de la época arcaica;
 Edad Media Oscura o años oscuros, terminología que a veces ha sido usada por la historiografía para designar a la Alta Edad Media;
 Edad Oscura Camboyana, periodo de la historia de Camboya que abarca desde el siglo XV a 1863.

En los videojuegos 

 Vampiro: Edad Oscura, un juego de rol estadounidense.